Amerikai Egyesült Államok
Needham, település Alabama államban
Needham, település Massachusetts államban